Милан Танчев може да се отнася за:

 Милан Танчев (1874 или 1875 - ?), български революционер от Кукуш;
 Милан Танчев, български революционер от Струга;